Midnight Rendezvous – album dei Tokyo Blade del 1984
Midnight Rendezvous – EP dei Tokyo Blade del 1984